Luis Bernardo Vélez Montoya (Medellín 31 de diciembre de 1959), es médico cirujano y político colombiano. Actualmente es concejal de Medellín por el movimiento Independientes.

Biografía 

Luis Bernardo Vélez Montoya, es hijo con sus 4 hermanos de Flora Montoya y Bernardo Nicolás Vélez.  Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Gimnasio Tagore, donde recibió la influencia del pensamiento del filósofo y escritor Hindú Rabindranath Tagore. Allí se interesó por el arte de las ciencias y el humanismo. Su relación con el mundo religioso católico fue tal, que estuvo cerca de hacerse sacerdote, sin embargo desistió al poco tiempo continuando con la gestión social desde otros espacios.

Fue entonces cuando se decidió a ingresar a la Universidad de Antioquia para estudiar Medicina, donde conoció a Héctor Abad Gómez, a quien acompañó en varias misiones sociales en Moravia, las cárceles y territorios marginales de Medellín.

Trayectoria Política 

En el año 2000, un grupo de jóvenes comienzan un nuevo partido político. Es entonces cuando conoce a Sergio Fajardo y Alonso Salazar, con quienes funda el partido Movimiento Compromiso Ciudadano.

Su primera participación en política, fue en el concejo de Medellín a través de la Alianza Compromiso Ciudadano y la Alianza Social Independiente, mientras Sergio Fajardo era Alcalde en 2004, luego de que en las elecciones previas hubiera perdido su curul en el escrutinio ganada en votaciones.

Luis Bernardo Vélez Montoya, ha sido concejal de Medellín en tres periodos hasta diciembre de 2015 donde aspiró a la Alcaldía de Medellín por primera vez, pero finalmente le fue retirado el aval. Es conocido por la política pública de las víctimas del conflicto; y para habitantes de calle.

En las elecciones de  2015 acompañó a Federico Gutiérrez, mediante un acuerdo programático ‘Una Medellín Digna’. Tras la victoria de Federico, fue nombrado como Secretario de Inclusión Social.

Trayectoria Social 
Es conocido por haber votado en contra de la fusión de la sueca Millicon  con UNE a pesar de que finalmente fuera aprobada con 11 votos a favor y 2 en contra en el concejo de Medellín, y por la implementación e institucionalización de proyectos de resocialización para habitantes de calle, como el programa «Granja somos gente una iniciativa a habitantes de calle que desean recuperar su estilo de vida».   

En 2019 fue aspirante a la Alcaldía de Medellín por Somos Medellín, pero declinó su aspiración tras una alianza con Daniel Quintero donde Luis Bernardo Vélez encabezaría la lista al Concejo por el movimiento Independientes (Colombia) para el periodo 2020 – 2023.

Retención Forzada 

En marzo de 2018, fue víctima de un retén ilegal durante la noche donde 6 encapuchados le despojaron de todas sus pertenencias, muy cerca al ingreso a su vivienda, por la vereda el Perico en el municipio de Envigado.

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Antioquia
Políticos de Medellín
Políticos católicos de Colombia